Dans la mythologie grecque, Hégémone est une des deux Charites primitives.
 En astronomie, Hégémone est un des satellites naturels de Jupiter.

Voir aussi